Hengl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ritter von Hengl (1897–1952), deutscher General der Gebirgstruppe im Zweiten Weltkrieg
 Kurt Hengl (* 1942), österreichischer Diplomat
 Marianne Hengl (* 1964), österreichische Behindertenaktivistin
 Willy Hengl (1927–1997), österreichischer Maler und Fotograf

Siehe auch:
 Hengel
 Hängel